Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1969 de l’US Open de tennis qui est disputé du 28 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Françoise Dürr et Darlene Hard battent Margaret Smith Court et Virginia Wade en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1969
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en août 1969
Sport en septembre 1969